Alejo – forma spagnola del nome proprio di persona Alessio
Alejo – nome d'arte di Becky Umeh, danzatrice, cantante, attrice e coreografa nigeriana
Cristian Martínez Alejo – calciatore andorrano